Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es Australian Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Jarmila Gajdošová–Matthew Ebden-páros volt, amely az elődöntőben vereséget szenvedett a hatodik kiemelt Szánija Mirza–Horia Tecău-kettőstől. Az indiai-román páros ellenfele a fináléban Kristina Mladenovic és Daniel Nestor voltak, akik 6–3, 6–2-re megnyerték a mérkőzést. A 41 éves Nestornak ez volt a negyedik vegyes páros diadala, az Australian Openen a harmadik, miután 2007-ben Jelena Lihovceva, 2011-ben pedig Katarina Srebotnik oldalán győzött. Harmadik sikerét 2013-ban Wimbledonban érte el, éppen Mladenoviccsal, akinek ez volt második vegyes páros diadala.

Kiemeltek
  Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (második kör)
  Katarina Srebotnik /  Róhan Bópanna (negyeddöntő)
  Liezel Huber /  Marcelo Melo (első kör)
  Andrea Hlaváčková /  Makszim Mirni (második kör)
  Anabel Medina Garrigues /  Bruno Soares (negyeddöntő)
  Szánija Mirza /  Horia Tecău (döntő)
  Květa Peschke /  Marcin Matkowski (második kör)
  Jelena Vesznyina /  Mahes Bhúpati (második kör)

Főtábla

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Eredmények

Vegyes